Gäbelbach ist ein geographischer Name:

 Gäbelbach (Berner Quartier), Quartier im Stadtteil Bümpliz-Oberbottigen von Bern, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Kanton Bern
 Gäbelbach (Aare), linker Zufluss der Aare im Wohlensee bei Eymatt, Stadt Bern, Verwaltungskreis Bern, Kanton Bern

Siehe auch:
 Gabelbach